

Geografia 
 Romania
Mădăras – comune del distretto di Bihor
 Mădăras – località del comune di Ardud, distretto di Satu Mare
Mădăraș – comune del distretto di Harghita
Mădăraș – comune del distretto di Mureș
 Ungheria
Madaras – comune della provincia di Bács-Kiskun

Persone 
Ádám Madaras – pentatleta ungherese
József Madaras – attore ungherese
Norbert Madaras – pallanuotista ungherese
Zoltan Madaras – ciclista ungherese